Револьвер оснащён восьмигранным стволом, регулируемой мушкой и целиком. Ствол присоединён приливом к центральной оси барабана и к нижней части рамки. У барабана есть различные округлые углубления для капсюлей. Курок без предохранителя. При взводе курка внутренняя пружина отталкивает барабан назад, для того чтобы верхняя камора не касалась ствола. Барабан вращается, и следующая камора становится в линию со стволом. Нажатием на спусковой крючок барабан выталкивается вперед и замыкается со стволом. Размеры камор превышают диаметр ствола, пуля легко вставлялась в камору и плотно сидела в канале ствола.

Примечания

Внешние ссылки 
 Сайт посвящённый истории огнестрельного оружия

Гэс-Сил Лэнга
Капсюльные револьверы
Появились в 1847 году в Великобритании